Habr může být:

 habr (Carpinus) – rod rostlin z čeledi břízovité

příjmení
 Emil Habr (1908–1981) – československý fotbalista, obránce
 Jaroslav Habr (1887–1972) – český kněz církve československé a profesor katechetiky

místopisné jméno
 Habr – původně osada u obce Struhařov ve stávajícím okrese Praha–východ, dnes její součást, pomístní název